Medicina je lahko:
 medicina, veda
 Medicina, Bologna (Italija)